Le terme Chenoua peut se rapporter à:
 les Chenouis, un groupe ethnique d'Algérie ;
 Chenoua ou Djebel Chenoua, un massif montagneux au nord de l'Algérie ;
 Chenoua, une plage située en Algérie ;
 le chenoua ou chenoui, un dialecte berbère parlé en Algérie ;
 les corvettes de la classe Djebel Chenoua sont des navires de conception et de montage algériens, tel le Djebel Chenoua.